Jméno a příjmení František Neuwirth má více nositelů:
 František Neuwirth (fytopatolog)  (1897–1972) – fytopatolog
 František Neuwirth (mykolog)  (1883–1968) – středoškolský profesor, mykolog
 František Neuwirth (stomatolog) (1895–1959) – profesor stomatologie

viz též:
 Neuwirth (Neuwirt)